Contea di Baldwin – contea statunitense dell'Alabama
Contea di Baldwin – contea statunitense della Georgia